Луиджи Чериани (; , Милан — , там же) — итальянский шахматный композитор; автор ряда тем на ретроанализ. Опубликовал свыше 700 задач, преимущественно на ретроанализ.

Книги 
 32 personaggi e 1 autore, Mil., 1955.

Литература 
 

Родившиеся в Милане
Умершие в Милане
Шахматные композиторы по алфавиту